Чеканец — село в Болгарии:
 Чеканец — в Кюстендилской области;
 Чеканец — в Софийской области.